Кубовая — может означать:

 Кубовая — здание на территории пассажирской железнодорожной станции с оборудованием для снабжения пассажиров питьевой холодной водой и кипятком.

Топоним
 Кубовая — посёлок в Выгоничском районе Брянской области
 Кубовая — село в Новосибирском районе Новосибирской области
 Кубовая — река на полуострове Камчатка.